Roccaforte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Roccaforte del Greco, kommun, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, 
 Roccaforte Mondovì, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar